В статье даются сведения о составе Совета министров РСФСР под председательством И. С. Силаева, действовавшего в период с 14 июля 1990 года по 10 июля 1991 года, а также о реорганизациях министерств и государственных комитетов РСФСР, руководители которых по должности входили в состав Совета министров РСФСР, происходивших в течение пребывания данного состава Совета министров у власти.

Наименования должностей членов Совета министров РСФСР приводятся так, как они официально именовались.

Курсивом выделены ведомства, подвергшиеся переименованию, объединению или упразднению.

В соответствии со статьей 123 Конституции РСФСР (в редакции Закона РСФСР от 27 октября 1989 года) в состав Совета министров РСФСР по должности входили председатели Советов министров автономных республик (с 24 мая 1991 г. — республик в составе РСФСР):
 Башкирской АССР (с 24 мая 1991 г. — Башкирская ССР) — Марат Парисович Миргазямов;
 Бурятской АССР (с 24 мая 1991 г. – Бурятская ССР) — Владимир Бизьяевич Саганов;
 Дагестанской АССР (с 24 мая 1991 г. — Дагестанская ССР) — Абдуразак Марданович Мирзабеков;
 Кабардино-Балкарской АССР (с 24 мая 1991 г. — Кабардино-Балкарская ССР) — Михаил Шуевич Мамхегов;
 Калмыцкой АССР (с 24 мая 1991 г. — Калмыцкая ССР) — Батыр Чимидович Михайлов;
 Карельской АССР (с 24 мая 1991 г. — Карельской ССР) — Сергей Петрович Блинников;
 Коми АССР (с 24 мая 1991 г. — Коми ССР) — Вячеслав Иванович Худяев;
 Марийской АССР (с 24 мая 1991 г. — Марийская ССР) — Геннадий Семенович Петров;
 Мордовской АССР (с 24 мая 1991 г. — Мордовская ССР) — Василий Семенович Учайкин (до марта 1991 г.), Анатолий Александрович Паулов (с марта 1991 г.);
 Северо-Осетинской АССР (с 24 мая 1991 г. — Северо-Осетинская ССР) — Сергей Валентинович Хетагуров;
 Татарской АССР (с 24 мая 1991 г. — Татарская ССР) — Мухаммат Галлямович Сабиров;
 Тувинской АССР (с 24 мая 1991 г. — Тувинская ССР) — Шериг-оол Дизижикович Ооржак;
 Удмуртской АССР (с 24 мая 1991 г. — Удмуртская ССР) — Николай Ефимович Миронов;
 Чечено-Ингушской АССР (с 24 мая 1991 г. — Чечено-Ингушская ССР) — Сергей Мажитович Беков;
 Чувашской АССР (с 24 мая 1991 г. — Чувашская ССР) — Николай Архипович Зайцев;
 Якутской АССР (с 24 мая 1991 г. — Якутская ССР) — Владислав Павлович Шамшин (до декабря 1990 г.), Климент Егорович Иванов (с декабря 1990 г.).

Примечания

Ссылки 
 

Силаев1